Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії: Частина 1 саундтрек до однойменного фільму 2010 року Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії: Частина 1 , створений та записаний Александром Десплатом.

Трекліст

Бонус треки на iTunes 
 «Voldemort» (Волдеморт)
 «The Dumbledores» (Дамблдори)
 «Bellatrix» (Белатриса)
 «Making of the Soundtrack» (відео) (Створення Саундтреку)

Треки включені додатково у Обмеженому Колекційному Виданні (Limited Edition) 
 «Voldemort» (Волдеморт)
 «Grimmauld Place» (Площа Ґримо)
 «The Dumbledores» (Дамблдори)
 «The Tale of the Three Brothers» (Казка про Трьох Братів)
 «Bellatrix» (Белатриса)
 «My Love Is Always Here» (Моя любов завжди тут)

Примітки 

Саундтреки
Гаррі Поттер
Саундтрек:Гаррі Поттер